Plaats in Indonesië
 Pontang (Pontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Pontang (Ambulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java